

Акай — аул, Алгинський район, Актюбинська область
 Акай — село, Кармакшинський район, Кизилординська область

Див. також 
 Акайський сільський округ